

Дани сећања 

1260-е пне.

fr:1261 av. J.-C.